Il singolare femminile del Lipton International Players Championships 1985 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985.

Martina Navrátilová han battuto in finale 6–2, 6–4 Chris Evert-Lloyd.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton International Players Championships 1985